Газо́нокоси́льщик — человек, подстригающий газоны.
 «Газонокосильщик» — фантастический фильм, в некоторой степени сходный с произведением Дэниела Киза «Цветы для Элджернона».
 «Газонокосильщик» — рассказ Стивена Кинга.

См. также 
 Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства